

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych 
 Bogucin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Bogucin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki 
 Bogucin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów 
 Bogucin –  część  wsi Wilczyska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Bogucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Bogucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko 
 Bogucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Bogucin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz

Zobacz też 
 Bogucin Duży, Bogucin Mały